Ras at-Tarf (Cap Quilatès) – przylądek w Maroku
 Ras at-Tarf (Cap Farina) – przylądek w Tunezji